A 2006. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 10 km-es sprint versenyszámát február 14-én rendezték Cesana San Sicarióban.

Az aranyérmet a német Sven Fischer nyerte, a távot huszonhat perc és tizenegy másodperc alatt teljesítette, lövőhiba nélkül. A dobogó másik két fokára norvég versenyzők állhattak, a második Halvard Hanevold, a harmadik pedig Frode Andresen lett.

A Magyarországot képviselő Tagscherer Imre a 74. helyen zárt, három lövőhibával és közel négy és fél perces időhátránnyal.

A negyedik helyen végzett osztrák Wolfgang Perner, valamint a huszonhetedik helyen célba érő, ugyancsak osztrák Wolfgang Rottmann eredményét a versenyt követően megsemmisítették, miután  szervezetükben doppingszert mutattak ki.

Végeredmény 
Minden hibás találat után 150 méter büntetőkört kellett megtenniük a versenyzőknek. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F100